Miejscowości w USA:
 Kenney – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
Gminy w USA:
 Kenney (ang. Kenney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry